Euro Floorball Tour 2015 steht für:

 Euro Floorball Tour 2015 (Frauen)
 Euro Floorball Tour 2015 (Männer)